Kosmalla ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Kosmalla (* 1961), deutsche Schauspielerin
 John Kosmalla (* 1965), deutscher Architekt und Fernsehmoderator
 Paul Kosmalla (1902–1965), deutscher Feldhandballspieler u. Sportfunktionär

Siehe auch:

 Kosmala